Haasters ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Haasters (* 1866), ab 1899 auch Anna Haasters-Zinkeisen, deutsche Pianistin
 Jörg Haasters (* 1940), deutscher Orthopäde